Иван Данилович Ко́четов (9 июня 1917 года — 14 мая 1943 года) — командир эскадрильи 70-го гвардейского штурмового авиационного полка (3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт), гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Иван Данилович Кочетов родился в июне 1917 года в Стерлитамаке. Русский. Образование неполное среднее. Член ВКП(б) с 1943 года. До призыва в армию работал слесарем в Стерлитамакской МТС.

В Красную Армию призван в 1937 году Стерлитамакским горвоенкоматом. В 1938 году окончил Оренбургскую военную школу лётчиков. На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1941 года.

Отличился в воздушных боях, совершил 462 штурмовых вылета. С 26 января 1943 года — командир эскадрильи 70-го гвардейского штурмового авиационного полка (3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт).

Погиб 14 мая 1943 года. Похоронен в деревне Градобить (ныне —  Тверской области).

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Кочетову Ивану Даниловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Также награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды.

Память 

Имя Героя носит одна из улиц города Стерлитамака, там же на зданиях школы и бывшего аэроклуба, где учился Иван Кочетов, установлены мемориальные доски.

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979/ — Rн. 4.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007. — Т. 3: З-К. — 672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.

Примечания

Ссылки 
 И. Д. Кочетов на сайте Башкирского республиканского музея боевой славы 

Лётчики Великой Отечественной войны